Grandrû  és una població i comuna francesa, en la regió dels Alts de França, departament de l'Oise, en el districte de Compiègne i cantó de Noyon.

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 INSEE 
 Eleccions municipals del 2008 

Grandru